Fanna bezeichnet:

 Fanna (Insel), eine Insel der Republik Palau
 Fanna (Friaul-Julisch Venetien), ein Ort in der italienischen Provinz Pordenone

Fanna ist der Familienname folgender Personen:
 Pietro Fanna  (* 1958), italienischer Fußballspieler